Финал Кубка Короля Фахда 1995 года состоялся 13 января на стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) между командами Дании и Аргентины, с целью определения победителя Кубка Короля Фахда 1995. Победу со счётом 2:0 одержал действующий чемпион Европы — сборная Дании.

Этот финал стал вторым и последним финалом Кубка Короля Фахда, как футбольного турнира среди национальных сборных с таким названием.

Лучшим игроком матча был признан датчанин Микаэль Лаудруп.

Путь к финалу

Матч

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на сайте FIFA 
 Протокол матча на www.rsssf.com

1995
1995
1995 год в футболе
Январь 1995 года
Матчи сборной Дании по футболу
Матчи сборной Аргентины по футболу
События 13 января
Международные соревнования по футболу в Саудовской Аравии
Международные спортивные соревнования в Эр-Рияде
Спорт в Саудовской Аравии в 1995 году
Спорт в Аргентине в 1995 году
Спорт в Дании в 1995 году